Flame (bericht), een aanvallend of beledigend bericht op internet
 Flame (malware), kwaadaardige software ontdekt in mei 2012
 Flame (band), een Japanse muziekband
 Flame (Delft), een Nederlandse muziekband
 Flame (filmmusical), een musical
 Flame, christelijke rapper
 Flame (song), een song van Lecrea Moore
 Flame (Tangerine Dream), een album van Tangerine Dream